Max Muncy ist der Name folgender Personen:

* Max Muncy (* 1990), US-amerikanischer Baseballspieler
 Max Muncy (Baseballspieler, 2002) (* 2002), US-amerikanischer Baseballspieler